Андреа Главачкова і Луціє Градецька були чинними чемпіонками, але цього разу Главачкова вирішила не брати участі. 
Градецька грала в парі з Анабель Медіна Гаррігес і вони виграли титул, у фіналі перемігши пару Тімеа Бачинскі і Татьяна Гарбін з рахунком 6–7(2), 6–1, [10–5]. Для Градецької це була четверта підряд перемога на цьому турнірі, тобто кожного разу від моменту заснування 2007 року.

Сіяні пари

Сітка 

{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2=Чвертьфінали
| RD3=Півфінали
| RD4=Фінал

| RD1-seed01=1
| RD1-team01=
| RD1-score01-1=2
| RD1-score01-2= 
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= М Коритцева С Сфар
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=r
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Р Ворачова К Закопалова
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=66
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= С Клеменшиц А Севастова
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=4
| RD1-team05= Т Бачинскі Т Гарбін
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= К Кандлер J Toljan
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= А Корне І Мейсбургер
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= К Деголевич Т Пучек
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=WC
| RD1-team09= Н Гофманова Е Грдінова
| RD1-score09-1=1
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3=[10]
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= А Пивоварова Л Цуренко
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=5
| RD1-score10-3=[2]

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Т Малек А Петкович
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= Ю Гергес А-Л Гренефельд
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Х Краверо К Верле
| RD1-score13-1=69
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= М Ірігоєн М Клаффнер
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= М Югич-Салкич Д Юрак
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Л Градецька А Медіна Гаррігес
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01=

Посилання 
Doubles Draw 

2010
Gastein Ladies